Джеймс Серретани (; родился 2 октября 1981 года в Рединге, США) — американский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Любимое покрытие Джеймса — хард.

Между юниорской карьерой и полноценным переходом в протур Серретани учился в Брауновском университете, успешно играл за него в теннис и получил степень в области бизнеса, экономики и международных отношений.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. В мае 2008 года вместе с Тоддом Перри впервые выходит в финал турнира серии ATP в Касабланке. В это же году в паре с румыном Виктором Ханеску выигрывает первый титул ATP в Кицбюэле. Дважды в 2009 и 2011 году ему удается добыть титул на турнире в Йоханнесбурге сначала с Диком Норманом, а затем с Адилем Шамасдином.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (7)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (29)

Поражения (32)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США